Cyclo steht für:

 eine chemische Vorsilbe, siehe Deskriptor (Chemie)#n-, iso-, neo-, cyclo-
 einen Spielfilm von Trần Anh Hùng aus dem Jahr 1995, siehe Cyclo (Film)